Horace (Dacota do Norte)
Horace (Kansas)
Horace 62

Desambiguações de topônimos